Brushy Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Brushy Township (Illinois)
 Brushy Township (South Dakota)